Към 2013 година общото население на Африка се оценява на 1.1 млрд. души, което представлява приблизително 15% от населението на света. През 2100 година се очаква то да достигне 4 млрд. души, или 38 % от населението на света.

История 
През 1900 година населението на Африка е било 7 % от населението на света. В периода от 1982 до 2009 година то се удвоява.

Население по региони 

Данните са от Департамента по икономически и социални въпроси към Секретариата на обединените нации.

Население по страни 
Данните са от Департамента по икономически и социални въпроси към Секретариата на обединените нации.

Гъстота на населението 

Населението в Африка е неравномерно разпределено. Средната гъстота на населението през 2009 година е малко над 30 жители на квадратен километър и е четири пъти по-ниска от средната за Европейския съюз.

В периода между 1950 и 2010 година средната гъстота се увеличава от 8 на 34 души на км2, но остава под средната за света (47 души на км2). Най-гъсто населените райони са бреговете на Северна Африка от Агадир до Тунис, от делтата на Нил до Асуан, Етиопия, в Западна Африка на юг от градовете Дакар – Бамако – Уагадугу – Абуджа, както и крайбрежието на Южна Африка между Кейптаун и Мапуто. Най-гъсто населената държава е Мавриций (600 д/км2), а най-слабо населената Намибия (2 д/км2). За разлика от Азия, най-големите речни долини не са чак толкова гъсто населени, с изключение на басейните на река Нил и Нигер.

Основни езици 
По-долу е даден списък на основните езици в Африка, по регион, езиково семейство и общия брой посочили го за роден език (в млн. души).

Източници